Medeno Polje (Banja Luka, BiH)
Medeno Polje (Bosanski Petrovac, BiH)